O.TV – nieistniejący kanał Jurka Owsiaka
 OTV – lokalna stacja telewizyjna nadająca z Opola
 Orange TV – libańska stacja telewizyjna, związana z Wolnym Ruchem Patriotycznym Michela Aouna
 OTV – rumuńska stacja telewizyjna